El Torneig de Basilea 2019, oficialment conegut com a Swiss Indoors 2019, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'octubre de 2019 al St. Jakobshalle de Basilea, Suïssa.

El tennista local Roger Federer va guanyar el quart títol de la temporada i per desena vegada en les quinze finals disputades a la seva ciutat natal.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019